Родзе́вич (, , , ) — белорусская фамилия; образована от имени Родзя ← Родион.

 Известные носители
 Родзевич, Константин Болеславович (1895—1988) — переводчик, скульптор по дереву и художник, в эмиграции агент НКВД.
 Родзевич, Леонард Карлович (1872—1944) — ксёндз, депутат Государственной думы II созыва от Виленской губернии.
 Родзевич, Мария (1864—1944) — польская писательница.
 Родзевич, Николай Игнатьевич (1847—1921) — юрист, крупный конезаводчик, член Государственной думы IV созыва, член правления Главного управления коневодства (ГУКОН).
 Родзевич, Игнатий Игнатьевич (1849—1903) — журналист, редактор и издатель газеты «Московский телеграф».

Примечания